Likvidering har flere betydninger. At likvidere betød oprindeligt "at opløse", men har senere fået flere betydninger:
Koldblodigt drab på fx en politisk modstander uden formel rettergang. Ikke at forveksle med henrettelse.
Likvidation – salg af et firma for at frigøre dets værdi i rede penge.
Likvidering (kemisk) − at opløse.